Like Mary Warner è un singolo del girl group russo Serebro, pubblicato nel 2009 ed estratto dall'EP Izbrannoe.

La versione in lingua russa del brano si intitola Сладко (Sladko).

Tracce
Download digitale
Сладко (Pop Edit) (Maxim Fadeev, Olga Seryabkina) — 3:56
Сладко (Andrei Harchenko Remix) (Maxim Fadeev, Olga Seryabkina, Andrei Harchenko) — 4:00
Like Mary Warner (Maxim Fadeev) — 3:56

Formazione
Anastasia Karpova — voce
Olga Seryabkina — voce
Elena Temnikova — voce